Jonas Johnson, švedski hokejist, * 23. marec 1970, Gävle, Švedska.

Johnson je v švedski ligi igral za klube Strömsbro/Gävle HF 83, IF Björklöven, Brynäs IF in Västra Frölunda HC. Trikrat je osvojil naslov švedskega državnega prvaka, v sezonah 1992/93 s klubom Brynäs IF ter 2002/03 in 2004/05 s klubom Västra Frölunda HC. Leta 2002 je bil kot 221. izbran na NHL naboru s strani kluba St. Louis Blues, kljub temu pa v ligi NHL ni nikoli zaigral. Dve sezoni je igral tudi za EV Landshut v nemški ligi.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik po ene srebrne in bronaste medalje. Za reprezentanco je odigral 72 tekem.

Pregled kariere

|-
| Strömsbro/Gävle HF 83
| Švedska 2. liga
| 87/88
|
| 13
| 4
| 3
| 7
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Strömsbro/Gävle HF 83
| Švedska 2. liga
| 88/89
|
| 27
| 5
| 3
| 8
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Strömsbro/Gävle HF 83
| Švedska 2. liga
| 89/90
|
| 24
| 13
| 6
| 19
|
| 8
|
| 2
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|-
| IF Björklöven
| Švedska 2. liga
| 90/91
|
| 36
| 10
| 15
| 25
|
| 32
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 91/92
|
| 39
| 6
| 9
| 15
|
| 8
|
| 5
| 3
| 0
| 3
|
| 0
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 92/93
|
| 39
| 8
| 16
| 24
|
| 24
|
| 10
| 6
| 4
| 10
|
| 6
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 93/94
|
| 39
| 11
| 16
| 27
|
| 14
|
| 7
| 2
| 1
| 3
|
| 8
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 94/95
|
| 39
| 9
| 15
| 24
|
| 26
|
| 14
| 4
| 6
| 10
|
| 14
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 8
| 1
| 1
| 2
| +5
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 95/96
|
| 22
| 11
| 6
| 17
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Landshut
| Nemška liga
| 96/97
|
| 48
| 7
| 19
| 26
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Landshut
| Nemška liga
| 97/98
|
| 54
| 8
| 7
| 15
| +8
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 98/99
|
| 46
| 13
| 21
| 34
| +4
| 44
|
| 4
| 1
| 1
| 2
| -1
| 6
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 99/00
|
| 50
| 17
| 18
| 35
| +13
| 73
|
| 5
| 0
| 2
| 2
| -2
| 6
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 00/01
|
| 50
| 15
| 29
| 44
| +13
| 75
|
| 5
| 4
| 3
| 7
| +4
| 12
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 01/02
|
| 50
| 14
| 31
| 45
| +15
| 24
|
| 10
| 3
| 2
| 5
| 0
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 9
| 1
| 4
| 5
| +9
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 02/03
|
| 49
| 12
| 23
| 35
| +21
| 24
|
| 16
| 3
| 3
| 6
| +14
| 27
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 03/04
|
| 49
| 14
| 14
| 28
| +1
| 68
|
| 10
| 3
| 5
| 8
| +6
| 2
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 04/05
|
| 48
| 18
| 9
| 27
| +23
| 34
|
| 14
| 2
| 10
| 12
| +10
| 8
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 05/06
|
| 49
| 20
| 17
| 37
| +3
| 36
|
| 17
| 2
| 11
| 13
| +1
| 4
|-
| Västra Frölunda HC
| Evropski pokal
| 05/06
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 06/07
|
| 55
| 17
| 18
| 35
| -2
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 07/08
|
| 53
| 16
| 11
| 27
| +9
| 38
|
| 7
| 4
| 3
| 7
| +2
| 6
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 08/09
|
| 14
| 0
| 5
| 5
| -3
| 0
|
| 11
| 2
| 3
| 5
| +3
| 10
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 912
| bgcolor="#7FFF00" | 250
| bgcolor="#7FFF00" | 316
| bgcolor="#7FFF00" | 566
| bgcolor="#7FFF00" | +118
| bgcolor="#7FFF00" | 644
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 139
| bgcolor="#7FFF00" | 40
| bgcolor="#7FFF00" | 55
| bgcolor="#7FFF00" | 95
| bgcolor="#7FFF00" | +37
| bgcolor="#7FFF00" | 113
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Izbrani na naboru lige NHL leta 2002
Izbrani na naboru lige NHL (St. Louis Blues)
Hokejisti Strömsbro/Gävle HF 83
Hokejisti IF Björklöven
Hokejisti Brynäs IF
Hokejisti EV Landshut
Hokejisti Västra Frölunda HC